Breit steht für:
 Breit (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Breit, Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Breit (Gemeinde Bergheim), Weiler bei Bergheim (Flachgau), Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Breit-System
 Breidt
 Breith
 Braith
 Bright
 Bride
 Breite